Эр () — река на севере Франции, левый приток Сены. Длина 226 км.

Эр берёт начало в Нижней Нормандии около деревни Маршенвиль (департамент Орн), далее протекает по департаменту Эр и Луар, после чего впадает в Сену около деревни Марто (департамент Эр) выше Руана.

Притоки: Онэ, Друэт, Вегр (правые), а также Донет, Блез, Авр и Итон (левые).

См. также 
 Авр — приток Эра

Примечания 

Притоки Сены
Реки Нормандии
Реки Центра (Франция)